Das Wort Nixie bezeichnet:

 im amerikanischen Englisch (AE) eine unzustellbare Briefsendung (Post), siehe Nixieliste
 die Nixie-Röhre
 ein Torpedo-Täuschkörper, siehe AN/SLQ-25 Nixie